Серецел () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Предял-Серарі.
 Серецел () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Шієу-Мегеруш.